Das Wort Chamäleon, auch Kamäleon oder Camaeleon geschrieben bezeichnet:
 Chamäleons, eine Familie der Reptilien
 Chamäleon (Sternbild)
 Chamäleon (Varieté), ein Varietétheater in den Hackeschen Höfen in Berlin
 Chamäleon (Album), ein Album von Pitvalid aus dem Jahr 2006
 Das Chamäleon, ein Thriller aus dem Jahr 1995 von Michael Pavone
 Das Chamäleon (2010), ein biografisches Drama aus dem Jahr 2010 von Jean-Paul Salomé
 Das Chamäleon oder Die Kunst, modern zu sein, Erzählungenband von Richard Christ
 Ein Chamäleon, eine Kurzgeschichte von Anton Tschechow aus dem Jahr 1884
 Spitzname des französischen Serien-Hochstaplers Frédéric Bourdin (* 1974), der sich seit Anfang der 1990er-Jahre als missbrauchter oder verlassener Teenager ausgab
 Chamäleon (Fernsehserie), eine ARD-Fernsehserie aus den 1980er-Jahren
 Camaeleon-Klasse, Schiffsklasse
 SMS Camaeleon (1860) Namensgeber der Camaeleon-Klasse
 Camaeleon (Schiff, 1880) war ein Panzerkanonenboot der Wespe-Klasse
 Chamäleon (Spiel), Brettspiel auf der Bestenliste des Deutschen Spiele Preises 1991
 Eine der außerirdischen Hauptpersonen aus dem Roman Camouflage von Joe Haldeman

Siehe auch:

 Chameleon